Rathdowney kan syfta på följande platser:

Australien 

 Rathdowney (ort i Australien), Queensland, Scenic Rim,

Irland 

 Rathdowney, ort, Leinster, Laois, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar